Annibale de Gasparis – włoski astronom
 (4279) De Gasparis – planetoida nazwana na cześć de Gasparisa
 De Gasparis – krater na Księżycu